Cape Ray (kaap), de zuidwestelijke kaap van het Canadese eiland Newfoundland
 Cape Ray (dorp), een dorp dat nabij die kaap gelegen is